Такмичење у једрењу на Летњим олимпијским играма 2008. у Пекингу у класи Ласер одржано је од 12. до 19. августа у Цингтау, на Међународном једриличарском центру. Учествовала су 43 такмичара.

Систем такмичења 
Бодови су су додељивани на основу пласмана у свакој посебној од 10 трка. Први је добијао 1 бод, други 2 и тако до последњег са 43 бода. Ако је био такмичар дисквалификован у појединој трци или није учествовао у некој трци добијао је 44 бода (један више од укупног броја такмичара 43). Због лошег времена отказана је последња трка тако да су за пласман узимани резултати 9 трка. Једно од најслабијих времена сваког такмичара се не рачуна у укупан збир. Сабирање бодова из свих трка сваког појединца добио се коначан пласман. На крају десет прволасираних су се такмичили у финалној трци за медаље. У тој трци су се добијали дупли бодови (2, 4, 6, ...20). Такмичар са најмањим збиром бодова освојио је прво место.

Победници

Резултати 

Трка Ф је финална трка за медаље у којој је учествовало десет најбоље пласираних такмичара.

ДСКВ = дисквалификација, НОД = није одржано због лошег времена, НС = није стартовао, НЗ = није завршио, ЦЗД = црна застава дисквалификација

Спољашње везе 
 Међинародна федерација у једрењу
 Резултати на званичном сајту игра

Једрење на Летњим олимпијским играма 2008.